Cardillo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Carduncellus monspelliensium.
 El nombre común de la planta Carduus carpetanus.
 El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
 El nombre común de la planta Onopordum acanthium.
 El nombre común de la planta Ranunculus arvensis
 El nombre común de la planta Scolymus hispanicus.
 El nombre común de la planta '''''Scolymus maculatus